Angus Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Angus Lake (Minnesota), im Wright County
 Angus Lake (Wisconsin), im Bayfield County